La ligne 13 du tramway de Prague est une ligne de tramway qui relie Náměstí Bratří Synků à Černokostelecká.

Histoire

Tracé et stations 
La ligne 13 relie Náměstí Bratří Synků (au Sud de la ville) à Černokostelecká (à l'Est).

Les stations

Exploitation de la ligne 
La ligne 13 est exploitée par Dopravní podnik hlavního města Prahy, la société des transports publics de la ville de Prague. La ligne ne circule que du lundi au vendredi.

Les arrêts Otakarova et Pod Karlovem ne sont desservis qu'en direction de Náměstí Bratří Synků. L'arrêt Vinice n'est desservi qu'en direction de Černokostelecká.

Fréquence

Matériel roulant

Tarification et financement

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tramway • Tramway de Prague

Liens externes 
  Site du syndicat des transports en commun de Prague
  Site de l’exploitant

Tramway de Prague